dingo – ssak, przedstawiciel rodziny psowatych
 Dingo – australijski film z 1991 w reżyserii Rolfa de Heera
 Daimler Dingo – brytyjski samochód pancerny
 ATF Dingo – niemiecki samochód pancerny